Безчелюстни (Agnatha) е надклас в тип хордови (Chordata), подтип гръбначни (Vertebrata). Групата изключва всички гръбначни с челюсти, известни като челюстни (Gnathostomata).

Agnatha като цяло е парафилетична група, защото повечето изчезнали представители, принадлежат към базовата група на челюстните. Последни молекулни данни, като анализ на рРНК  и от митохондрийна ДНК силно подкрепя теорията, че живеещите безчелюстни, известни като кръглоустни (Cyclostomata), са монофилетични.

Най-старите изкопаеми безчелюстни, се появяват през камбрий, а две групи все още съществуват и днес: миноги и миксини, с около 100 вида общо. Миксините се считат за членове на подклас гръбначни, защото те вторично са загубили гръбнака си, преди това събитие да бъде установено с молекулярни и еволюционни данни, групата черепни (Craniata) е била създаден от Линей (и все още понякога се използва), за обозначение на миксините плюс гръбначните животни. В допълнение към липсата на челюстите, съвременните безчелюстни се характеризира с липса на чифтни перки; присъствие на нотохорда както в ларвна форма така и като възрастни, както и седем или повече двойки хрилни сакчета. Налице е чувствителна на светлина пениално око (хомоложно на епифизата при бозайниците). Всички живи и при повечето изчезнали безчелюстни не може да бъде идентифициран отделен стомах или някакви крайници. Оплождането и развитието са външни. Не се полагат родителски грижи от представителите на клас безчелюстни. Безчелюстни са студенокръвни, с хрущялен скелет и имат сърце с две камери.

Докато някои учени все още смятат живите безчелюстни за приличащи си само външно и твърдят, че много от тези прилики вероятно са споделяни основни характеристики на древните гръбначни животни, последните класификации ясно поставят миногите и миксините като по-тясно свързани едни с други отколкото с челюстните риби.

Таксономия 
 Cyclostomata – Кръглоустни, Циклостомата
 Myxini – Миксини
 Hyperoartia
 Petromyzontidae – Миноги
 Ostracodermi – Остракодерми
 †Pteraspidomorphi
 †Thelodonti
 †Anaspida
 Cephalaspidomorphi
 †Galeaspida
 †Pituriaspida
 †Osteostraci

Филогения 

Според: Mikko Haaramo and Delsuc et al.

По-нова класификация:   Miyashita et al. (2019).

Източници 

Гръбначни животни